Mamonia peut faire référence à:
 un synonyme de blanc-manger, dans le Libro de arte coquinaria (1450) de Maestro Martin
 Mamónia, un village de Chypre